Table des caractères Unicode U+02B0 à U+02FF (688	à 767 en décimal).

Lettres modificatives avec chasse (Unicode 1.1 à 4.0) 
Nombre de ces lettres modificatives correspondent à un diacritique sans chasse combinés avec une espace. Le bloc contient également des lettres modificatives utilisées pour la transcription latine de certaines langues, ainsi que pour les transcriptions phonétiques avec l’alphabet phonétique international et (depuis Unicode 4.0) l’alphabet phonétique ouralien.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 4.0

Voir aussi

Liens externes 
  Spacing Modifier Letters, tableau sur le site Unicode (document PDF).
  Lettres modificatives à chasse, tableau sur le site Unicode (document PDF).

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

0002B